Mikko Paatelainen (Valkeakoski, 27 de janeiro de 1980) é um futebolista finlandês.

Mikko Paatelainen